Il Campeonato Brasileiro Série A 2008 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2008) è stato la 38ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Partecipanti

Risultati

Classifica finale

Capoliste solitarie 
 3ª giornata: 
 Dalla 8ª alla 13ª giornata: 
 Dalla 14ª alla 26ª giornata: 
 Dalla 29ª alla 31ª giornata: 
 Dalla 33ª alla 38ª giornata:

Verdetti 
 San Paolo campione del Brasile 2008.
 San Paolo, Grêmio, Cruzeiro e Sport qualificati per la Coppa Libertadores 2009.
 Palmeiras qualificato per i preliminari della Coppa Libertadores 2009.
 Flamengo, Internacional, Botafogo, Goiás, Coritiba, Vitória, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense qualificati per la Coppa Sudamericana 2009.
 Figueirense, Vasco da Gama, Portuguesa e Ipatinga retrocessi in Série B.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campeonato Brasileiro Série B 2008
 Campeonato Brasileiro Série C 2008
 Coppa del Brasile 2008

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Risultati e referti sul sito ufficiale della CBF (versione archiviata)
 

Calcio nel 2008
2008